Jméno a příjmení Josef Laufer nese více osobností:

 Josef Laufer (herec) (* 1939) – český herec, zpěvák a režisér
 Josef Laufer (novinář) (1891–1966) – český sportovní novinář a komentátor